145 steht für:
 das Jahr 145
 Alfa Romeo 145, italienisches Automobil
 Ferrari 156 , italienisches Automobil
 Tu-145, Flugzeugtyp
 U 145, deutsches U-Boot

Siehe auch: